Marco Bianchi – cuoco e personaggio televisivo italiano
 Marco Bianchi – architetto italiano
 Marco Bianchi, alias Cosmo – cantante, disc jockey e produttore discografico italiano
 Marco Bianchi (1962) – alpinista e fotografo italiano